CIB steht für:
 Central European International Bank, zweitgrößte Bank in Ungarn, Tochter der italienischen Bank Intesa Sanpaolo
 Champion International de Beaute („Internationaler Schönheits-Champion“), Titel der FCI für Rassehunde, siehe Hundeausstellung und CACIB
 Cluster Information Base
 Condor Flugdienst (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Corporate and Investment Banking, für Unternehmensfinanzierung und -transaktionen zuständigen Bereich in Investmentbanken
 Commercial International Bank, größte Bank in Ägypten
 Combat Infantryman Badge, militärische Auszeichnung der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Converter Inverter Brake (engl.), spezielle elektronische Schalter für Leistungsanwendungen

Cib steht für:
 Cib (Alba), ein Dorf im rumänischen Kreis Alba (Siebenbürgen), siehe Almașu Mare

cib steht für:
 Ci (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Fon (Sprache), einer der östlichen Gbe-Sprachen in Benin

Abkürzung